Ars Mundi – polska wytwórnia muzyczna powstała w 1995 roku w Warszawie. Zajmuje się wydawaniem płyt zespołów rockowych oraz metalowych.

Katalog

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie wytwórnie muzyczne